Pipers River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Pipers River (vattendrag), Tasmanien, 
 Pipers River (ort), Tasmanien, George Town, 

Robotskapade Australienförgreningar